Semljicola är ett släkte av spindlar som beskrevs av Embrik Strand 1906. Semljicola ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Semljicola